A-League ist der Name der folgenden Fußballligen:
 A-League, ehemaliger Name der nordamerikanischen Fußballliga im Herrenbereich, siehe USL First Division
 A-League Men, höchste Fußballliga im australischen Herrenfußball
 A-League Women, höchste Fußballliga im australischen Frauenfußball